

Codici 
 CNE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cañon City (Stati Uniti)
 CNE – codice vettore ICAO della compagnia aerea cargo Continent Aircompany, Aeroporto di Mosca-Domodedovo (Russia)

Informatica 

 CNE – Computer Network Exploitation, un metodo per la violazione della sicurezza di un computer